Братья Палицци () — итальянские художники:

 Палицци, Джузеппе (1812—1888) — пейзажист, работал и похоронен в Париже;
 Палицци, Филиппо (1818—1899) — наиболее одарённый из братьев Палицци; картины исторического жанра, портреты, пейзажи, бытовой и анималистический жанры;
 ;
 Палицци, Франческо Паоло (; 1825—1871) — мастер натюрмортов и жанровых картин.

Примечания